

Sciences humaines et sociales 
 Un ou une Sulamite, ou Sunamite, était un habitant ou une personne originaire de Sunem, un petit village mentionné à plusieurs reprises dans la Bible et dans des textes en hiéroglyphes.
 La Sulamite est un personnage du Cantique des Cantiques, une jeune fille nommée Abisag qui dormait avec le roi David sans avoir avec lui des relations sexuelles.

Culture et société 
 La Sulamite est le nom de plusieurs œuvres (poèmes, romans, ballets, tableaux).